Het seizoen 1977/78 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 4 september 1977 en eindigde op 16 april 1978. De competitie werd gewonnen door K. Waterschei SV Thor.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 AS Oostende KM 
 KV Mechelen

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 KSC Eendracht Aalst (kampioen in Derde Klasse A)
 KSC Hasselt (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor (kampioen)
 K. Berchem Sport (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Patro Eisden 
 KVG Oostende

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2